bł. Ferdynand z Portugalii (1402–1443) – portugalski królewicz, mistrz zakonu Avis
 bł. Ferdynand Maria Baccilieri (1821–1893) – włoski ksiądz, założyciel Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Maryi z Galeazzy
 bł. Ferdynand González Añón (1886–1936) – hiszpański ksiądz, męczennik
 bł. Ferdynand García Sendra (1905–1936) – hiszpański ksiądz, męczennik
 bł. Ferdynand Saperas Aluja  (1905–1936) – hiszpański klaretyn, męczennik

Zobacz też:
 Święty Ferdynand